Toponímia:
 La Cabanella: indret del municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 La Cabanella: indret entre el municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell) i Andorra
 Serra Cabanella: serralada del municipi de Ger (Cerdanya)

  Cabanella (refugi), refugi d'alta muntanya situat a la Cerdanya.